Marca – nel commercio, combinazione di parole e disegni che identificano un prodotto
 Marca – territorio di confine dell'impero carolingio, governato da un marchese
 Marca – comune della Romania
 Marca – quotidiano sportivo spagnolo
 MARCA (Museo delle arti di Catanzaro) – istituzione museale di Catanzaro (Calabria, Italia)
 Marca Anconitana (chiamata anche solo Marca) – territorio corrispondente all'odierna regione delle Marche
 Marca Trevigiana  – il territorio che si estende attorno alla città di Treviso

Pagine correlate 
 Marche (disambigua)
 Marco